Ле-Мон-Сент-Адрія́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північ від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 7 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 241 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 607,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Мон-Сент-Адріян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Мон-Сент-Адріян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза